Жак Кассини (; 18 февраля 1677, Париж — 15 апреля 1756, Тури-Су-Клермон) — французский , сын Ж. Д. Кассини.

Биография 
Родился в Парижской обсерватории, в 1691 окончил Мазариниевский коллеж и с этого времени работал в Парижской обсерватории, которую возглавил после смерти отца.

Основные труды посвящены определению фигуры Земли, изучению планет и их спутников, комет. Помогал отцу в астрономических наблюдениях и геодезических измерениях. В 1695 сопровождал его в поездке по Италии, затем посетил Фландрию, Нидерланды, Англию, где выполнил большое число астрономических и геодезических измерений. В 1700—1701 участвовал в измерении южной дуги Парижского меридиана; в 1718 завершил измерение северной части этого меридиана, доведя его до Дюнкерка. В споре о форме фигуры Земли занимал ошибочную позицию, считая её вытянутым сфероидом. Предложил метод определения долготы из наблюдений покрытий звезд и планет Луной. Изучал орбиты спутников планет, строение колец Сатурна. Выполнил много наблюдений комет. Изучал морские приливы. После открытия Э. Галлеем собственных движений звезд первым начал их измерения. Был убежденным картезианцем и противником теории всемирного тяготения, стремился факты наблюдений интерпретировать с помощью теории вихрей.

Член Парижской академии наук (1699), член Лондонского королевского общества (1698).

В его честь назван кратер Кассини на Луне и астероид № 24102.

Публикации 
 De la grandeur et de la figure de la terre (1720)
 Méthode de determiner si la terre est sphérique ou non (1738)
 Éléments d’astronomie (1740)
 Tables astronomiques du Soleil, de la Lune, des Planètes, Des Étoiles Fixes Et Des Satellites De Jupiter Et De Saturne (1740)
 Traité de la Comète qui a paru en décembre 1743 & en janvier, février & mars 1744 avec Jean Philippe de Chéseaux
 Addition aux Tables astronomiques (1756)

Примечания

Литература 
 
 

Жак
Члены Французской академии наук
Члены Лондонского королевского общества
Члены Прусской академии наук